Baldet puede hacer referencia a:
 Baldet, cráter del planeta Marte.
 Baldet, cráter de La Luna.
 Fernand Baldet, astrónomo francés (1885-1964).
 Gérard Baldet, pintor francés (1946-1999).